Puede referirse a:
El nombre común de la planta Plantago coronopus
El nombre común de la planta Teucrium pseudochamaepitys